Pablo Demba Thiam (ur. 3 stycznia 1974 w Konakry) – gwinejski defensywny pomocnik, posiadający niemiecki paszport.

Kariera klubowa
Piłkarz zakończył karierę na koniec sezonu 2007/2008 i od sierpnia 2008 pracował jako asystent menedżera w klubie VfL Wolfsburg.

Statystyki

Klubowe

Bibliografia 
Oficjalna strona Thiama

Uwagi 

Reprezentanci Gwinei w piłce nożnej
Niemieccy piłkarze
Piłkarze 1. FC Köln
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze VfB Stuttgart
Piłkarze VfL Wolfsburg
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 1994
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 1998
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2006
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Konakry